Кирие́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Кириенко, Валерий Викторович (род. 1965) — российский биатлонист.
 Кириенко, Василий Васильевич (род. 1981) — белорусский шоссейный велогонщик.
 
 Кириенко, Григорий Анатольевич (род. 1965) — российский фехтовальщик.
 Кириенко, Зинаида Михайловна (1933—2022) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР.
 
 Кириенко, Игорь Сергеевич (род. 1986) — украинский футболист.
 Кириенко, Илья Кондратьевич (1907—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Кириенко, Николай Маркович (1922—2010) — украинский и советский экономист.
 
 Кириенко, Татьяна Анатольевна (род. 1970) — российский и международный спортивный функционер и спортивный администратор.